El nombre común hormigueritp estriado, puede referirse a:

 hormiguerito estriado, el nombre común del ave Myrmotherula multostriata en Colombia;

 hormiguerito estriado, el nombre común del ave Drymophila devillei en Colombia.